La Roda puede referirse a:

 El municipio de La Roda, en la provincia de Albacete (España).
 la parroquia de La Roda, del concejo asturiano de Tapia de Casariego (España).
 el municipio de La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla (España).